Smrk má více významů:

dřeviny
 smrk (Picea) – rod čeledi Pinaceae
 smrk Engelmannův (Picea engelmanni)
 smrk omorika (Picea omorica)
 smrk pichlavý (Picea pungens)
 smrk sitka (Picea sitchensis)
 smrk sivý (Picea glauca)
 smrk ztepilý (Picea abies)

hory, vrchy, pohoří
 Smrk (Moravskoslezské Beskydy) (1276 m) – druhá nejvyšší hora v Moravskoslezských Beskydech
 Smrk (Rychlebské hory) (1127 m) – nejvyšší hora v Rychlebských horách
 Smrk (Jizerské hory) (1124 m) – nejvyšší hora české části Jizerských hor
 Smrk (Krkonošské podhůří) (584 m) – vrch v Krkonošském podhůří

lidská sídla
 Smrk (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Smrk (Úžice) – část obce Úžice v okrese Kutná Hora
 Smrk (Čistá) – část obce Čistá v okrese Rakovník
 Smrk (tvrz) – tvrziště u této vesnice

jiné významy
 Rozhledna na Smrku – rozhledna na vrcholu hory Smrk v Jizerských horách
 Smrk (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v CHKO Beskydy v okrese Frýdek-Místek
 Svazek obcí SMRK – svazek obcí ve Frýdlantském výběžku
 Smrk (rybník) – rybník u obce Vanov, okres Jihlava

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno